I Liga austriacka w piłce nożnej (1933/1934) była 23. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna First Vienna FC 1894. Nowym mistrzem Austrii został zespół Admira Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1933 w piłce nożnej
1934 w piłce nożnej
1933 w Austrii
1934 w Austrii